Пётр Михайлович Васи́льев:
 Васильев, Пётр Михайлович (1785—1866) — адъюнкт прикладной математики в Казанском университете.
 Васильев, Пётр Михайлович (1914—1985) — полный кавалер ордена Славы. Васильев, Пётр Михайлович — вятский вице-губернатор.